Duality — совместный альбом Лизы Джеррард и Питера Бурка.
 Duality — мини-альбом корейского исполнителя I.M.
 Duality — сингл группы Slipknot.
 Duality — торговая марка корпорации Sony.